Шохна:

 Шохна (приток Горьковское) — река в России, протекает в Костромской области, Ивановской области, Нижегородской области. 
 Шохна (приток Сунжи) — река в Российской Федерации, протекает в Костромской области, Ивановской области, Нижегородской области.